Петрово-Соловово:

 Петрово-Соловово — дворянский род.

Персоналии 

 Петрово-Соловово, Александр Григорьевич (1736—1805) — действительный тайный советник.
 Петрово-Соловово, Борис Михайлович (1861—1925) — русский генерал, последний предводитель дворянства Рязанской губернии.
 Петрово-Соловово, Василий Михайлович (1850—1908) — русский общественный деятель и политик, член III Государственной думы.
 Петрово-Соловово, Александр Кузьмич (ум. 1739) — вице-губернатор Сибирской губернии.

Топоним 
 Петрово-Соловово — бывшая усадьба в селе Карай-Салтыково Тамбовской области.